Джеймс Чёрчвард (), в оккультной литературе на русском языке иногда именуется Черчуорд (27 февраля 1851 — 4 января 1936) — английский писатель-оккультист, известный многочисленными книгами, в которых описывается древний континент Му (Пацифида). 
По профессии — инженер-металлург, ряд изобретений которого был запатентован. Профессиональный рыбак.

Биография 
Родился в Брайдстоу (Оукхэмптон, Великобритания), имел четверых братьев и четверых сестёр. Известными из них стали только сам Джеймс и его младший брат — писатель-масон Альберт Чёрчвард (1852—1925). 
Когда Джеймсу исполнилось 18 лет, семья переехала в Лондон. 

В 1870-е гг. находился на военной службе в Индии (достоверных источников об этом периоде его жизни нет; в дальнейшем, издательская реклама величала его «полковником Чёрчвардом»). Далее, согласно биографии «My Friend Churchey and His Sunken Continent» в 1890-е пытался сделаться чайным плантатором на Шри-Ланке, откуда переехал в США. 
Тогда же он заинтересовался учением о континенте Му американского оккультиста Огюста Ле-Плонжона (1825—1908), и много дискутировал с ним, заимствовав основные детали. 
В США занимался вопросами металлургии, разработав новую марку броневой стали для нужд ВМФ. 

В 1914 году отошёл от дел. Жил в Лэйквилле, штат Коннектикут, занимаясь литературной работой. 
В 1926 году в возрасте 75 лет опубликовал свою первую книгу о древних цивилизациях «Затерянный континент Му: прародина человечества» (). Отождествил Лемурию с континентом Му Лё-Плонжона.

Теория 

Согласно Чёрчварду, континент Му простирался от Гавайев на севере до Фиджи и о-ва Пасхи на юге. Чёрчвард изображал затонувший континент как своего рода земной рай, служивший пристанищем 64 млн обитателей, возглавляемых жреческой кастой, так называемыми «наакалами» (Naacals). 
Цивилизация Му, по Чёрчварду, насчитывала около 50 000 лет истории, была весьма высокоразвита технически и породила цивилизации Атлантиды, майя, Вавилона, Индии, Египта, Персии и иные. Возраст этих цивилизаций намного больше, чем утверждает «официальная история». Все эти культуры были колониями Му. Изначально на Земле была населена только Му, и именно там возникли человеческий вид и все расы. 10 племён этой земли говорили на одном языке, но имели различную письменность. Заселение разных регионов земного шара шло в соответствии с планом расселения мурийцев, в результате чего образовались различные народы.

Чёрчвард утверждал, что все эти сведения получил у индийского жреца, с которым изучал тайный язык, известный всего трём людям на Земле. Именно жрец передал Чёрчварду каменные таблички, содержащие исторические и религиозные документы Му. Позднее Чёрчвард опубликовал подробную расшифровку этих табличек. Однако этих источников было недостаточно, и Чёрчвард, по его словам, начал изучение древностей всех народов мира. Он заявил, что общность религиозных представлений человечества свидетельствует о происхождении всех религий от культа Солнца, которое на языке мурийцев именовалось Ра. Именно этот термин наакалы использовали для обозначения своего правителя.

Также Чёрчвард приводил многочисленные параллели в культурах и мифологиях разных народов мира, которые объяснял происхождением их всех из одного источника. К примеру, он усматривал сходство между названиями древнегреческих букв и словами майянского языка; таким образом древнегреческий алфавит будто бы оказывался краткой историей гибели Му на языке майя. Немалое значение придавал масонству, предполагая, что его корни восходят к мурийцам.

Примечательно, что Чёрчвард отождествлял Му с Лемурией, что становилось причиной его полемики с другими авторами, описывавшими исчезнувшие материки. Существование утраченного континента в Индийском океане он отрицал. 

Чёрчвард считал невозможным происхождение высокоразвитых культур от примитивных первобытных; с его точки зрения, дикость может быть лишь результатом деградации и что дикарь неспособен к созданию более сложных форм культуры. Человечество, согласно Чёрчварду, появилось в результате божественного сотворения и изначально было высокоразвитым, благородным и цивилизованным.

Чёрчвард и популярная культура 
Му и наакалы Чёрчварда упоминаются в рассказе «Врата серебряного ключа» Г. Лавкрафта.

Образы из книг Чёрчварда использованы в следующих произведениях:
 Shirley Andrews Lemuria and Atlantis: Studying the Past to Survive the Future
 David Hatcher Childress Lost Cities of China, Central Asia & India
 Peter Kolosimo Lost Cities of Atlantis, Ancient Europe & the Mediterranean by David Hatcher Childress Timeless Earth
 Acharya S The Christ Conspiracy: The Greatest Story ever Sold
 Acharya S Suns of God: Krishna, Buddha, and Christ Unveiled
 В фантастической литературе образ Му Чёрчварда использован А. Нортон в романе «Операция „Поиск во времени“». Однако в романе цивилизации Му предшествовала Гиперборея, а, кроме того, существует цивилизация Маноа, описанная сэром У. Рэли.
 Возвращение ллойгор Колина Уилсона (персонаж полковник Эрхарт) из серии Мифов Ктулху.
 Му Чёрчварда послужило основной японского аниме-сериала RahXephon.

Библиография работ Чёрчварда 
 Fishing Among the 1,000 Islands of the St. Lawrence (1894)
 A Big Game and Fishing Guide to Northeastern Maine (1897)
 The Lost Continent of Mu Motherland of Man (1926)
 Copies of Stone Tablets Found by William Niven at Santiago Ahuizoctla Near Mexico City (1927)
 Books of the Golden Age (1927)
 The Children of Mu (1931)
 The Lost Continent of Mu (1931)
 The Sacred Symbols of Mu (1933)
 Cosmic Forces of Mu (1934)
 Second Book of Cosmic Forces of Mu (1935)

Книги Чёрчварда «Древний континент Му» и «Дети Му» в 1997 и 2002 гг. были переведены на русский язык и изданы в Киеве издательством «София».
 Черчвард Дж. Древний континент Му: Прародина человечества / Пер. с англ. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2012. — 288 с. — (Тайная история человечества). — 3000 экз., ISBN 978-5-699-55060-9

Примечания

Литература 
 Спрэг де Камп. Потерянные континенты. М., 2007. С. 55—59.
 Также смотри критическое упоминание в кн. проф. ЛГУ: Шахнович М. И. Происхождение философии и атеизм 
 Tuck, Donald H. (1974). The Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy. Chicago: Advent, 100. ISBN 0-911682-20-1.

Ссылки 

 The Sacred Symbols of Mu, at sacred-texts.com
 Website by great-grandson on James Churchward and his theories of the Lost Continent of Mu

Легенды о затонувших землях
Писатели Великобритании
Писатели США
Авторы неакадемических исследований в истории
Рыбаки
Оккультисты